|-
|(136501)||2005 JO68|| align=right|15,4|| align=right|2,995|| align=right|0,076|| align=right|11,00|| align=right|5,182||MBA||6. května 2005||Catalina||CSS
|-
|(136502)||2005 JG132|| align=right|15,0|| align=right|3,188|| align=right|0,189|| align=right|13,93|| align=right|5,692||MBA||13. května 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(136503)||2005 JO146|| align=right|15,9|| align=right|2,855|| align=right|0,134|| align=right|11,74|| align=right|4,824||MBA||13. května 2005||Catalina||CSS
|-
|(136504)||2005 JX153|| align=right|16,2|| align=right|2,459|| align=right|0,114|| align=right|9,92|| align=right|3,855||MBA||4. května 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136505)||2005 JX160|| align=right|16,2|| align=right|2,581|| align=right|0,127|| align=right|6,07|| align=right|4,146||MBA||8. května 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136506)||2005 KF1|| align=right|16,1|| align=right|3,051|| align=right|0,140|| align=right|6,82|| align=right|5,327||MBA||16. května 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136507)||2005 KV5|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,069|| align=right|5,05|| align=right|3,765||MBA||16. května 2005||Palomar||NEAT
|-
|(136508)||2005 KO8|| align=right|15,4|| align=right|3,037|| align=right|0,008|| align=right|9,49|| align=right|5,292||MBA||18. května 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(136509)||2005 KC12|| align=right|14,8|| align=right|3,035|| align=right|0,077|| align=right|11,44|| align=right|5,286||MBA||31. května 2005||Catalina||CSS
|-
|(136510)||2005 LH|| align=right|15,1|| align=right|3,043|| align=right|0,104|| align=right|12,26|| align=right|5,307||MBA||1. června 2005||RAS||A. Lowe
|-
|(136511)||2005 MQ45|| align=right|16,7|| align=right|2,347|| align=right|0,070|| align=right|7,54|| align=right|3,595||MBA||27. června 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136512)||2005 NA50|| align=right|15,0|| align=right|3,122|| align=right|0,165|| align=right|4,52|| align=right|5,515||MBA||5. července 2005||Palomar||NEAT
|-
|(136513)||2005 NL93|| align=right|14,5|| align=right|3,072|| align=right|0,182|| align=right|12,59|| align=right|5,384||MBA||5. července 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(136514)||2005 QT36|| align=right|15,2|| align=right|3,185|| align=right|0,117|| align=right|3,53|| align=right|5,682||MBA||25. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(136515)||2005 QF37|| align=right|16,0|| align=right|2,421|| align=right|0,223|| align=right|3,26|| align=right|3,767||MBA||25. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(136516)||2005 QR49|| align=right|15,7|| align=right|2,666|| align=right|0,112|| align=right|14,74|| align=right|4,353||MBA||26. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(136517)||2005 SY20|| align=right|16,6|| align=right|2,205|| align=right|0,153|| align=right|3,26|| align=right|3,274||MBA||25. září 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136518)||2005 SF70|| align=right|16,6|| align=right|2,781|| align=right|0,269|| align=right|9,06|| align=right|4,637||MBA||28. září 2005||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(136519)||2005 SZ242|| align=right|15,9|| align=right|2,784|| align=right|0,034|| align=right|5,44|| align=right|4,644||MBA||30. září 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(136520)||2005 UR314|| align=right|17,0|| align=right|2,337|| align=right|0,112|| align=right|6,64|| align=right|3,573||MBA||28. října 2005||Catalina||CSS
|-
|(136521)||2006 DE3|| align=right|16,5|| align=right|2,363|| align=right|0,075|| align=right|12,13|| align=right|3,631||MBA||20. února 2006||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136522)||2006 DA59|| align=right|15,5|| align=right|2,722|| align=right|0,155|| align=right|10,40|| align=right|4,490||MBA||24. února 2006||Catalina||CSS
|-
|(136523)||2006 DM195|| align=right|14,7|| align=right|2,751|| align=right|0,278|| align=right|6,23|| align=right|4,563||MBA||28. února 2006||Socorro||LINEAR
|-
|(136524)||2006 EY16|| align=right|16,4|| align=right|2,394|| align=right|0,192|| align=right|2,14|| align=right|3,704||MBA||2. března 2006||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(136525)||2006 FQ44|| align=right|15,7|| align=right|2,565|| align=right|0,069|| align=right|2,39|| align=right|4,106||MBA||23. března 2006||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136526)||2006 FU45|| align=right|14,5|| align=right|3,133|| align=right|0,213|| align=right|21,66|| align=right|5,545||MBA||24. března 2006||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136527)||2006 GK22|| align=right|16,4|| align=right|2,676|| align=right|0,148|| align=right|4,02|| align=right|4,376||MBA||2. dubna 2006||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136528)||2006 GM22|| align=right|15,7|| align=right|2,801|| align=right|0,092|| align=right|5,11|| align=right|4,688||MBA||2. dubna 2006||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136529)||2006 GH36|| align=right|15,1|| align=right|2,760|| align=right|0,125|| align=right|13,27|| align=right|4,585||MBA||7. dubna 2006||Socorro||LINEAR
|-
|(136530)||2006 GS37|| align=right|16,3|| align=right|2,287|| align=right|0,088|| align=right|5,52|| align=right|3,457||MBA||9. dubna 2006||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(136531)||2006 HA4|| align=right|16,6|| align=right|2,253|| align=right|0,060|| align=right|5,74|| align=right|3,380||MBA||18. dubna 2006||Palomar||NEAT
|-
|(136532)||2006 HL11|| align=right|15,3|| align=right|2,635|| align=right|0,060|| align=right|14,90|| align=right|4,276||MBA||19. dubna 2006||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136533)||2006 HX25|| align=right|15,5|| align=right|3,076|| align=right|0,128|| align=right|2,14|| align=right|5,394||MBA||20. dubna 2006||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136534)||2006 KK16|| align=right|14,4|| align=right|3,108|| align=right|0,106|| align=right|22,67|| align=right|5,478||MBA||20. května 2006||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136535)||2006 KA85|| align=right|15,5|| align=right|2,440|| align=right|0,159|| align=right|10,97|| align=right|3,811||MBA||25. května 2006||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136536)||2006 LJ5|| align=right|15,4|| align=right|2,669|| align=right|0,179|| align=right|14,11|| align=right|4,359||MBA||11. června 2006||Palomar||NEAT
|-
|(136537)||2006 LX6|| align=right|16,4|| align=right|2,323|| align=right|0,190|| align=right|8,81|| align=right|3,540||MBA||11. června 2006||Palomar||NEAT
|-
|(136538)||2006 MN3|| align=right|15,5|| align=right|2,636|| align=right|0,178|| align=right|12,93|| align=right|4,279||MBA||19. června 2006||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(136539)||2144 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,596|| align=right|0,327|| align=right|3,58|| align=right|4,183||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136540)||2543 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,765|| align=right|0,300|| align=right|5,89|| align=right|4,597||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136541)||3012 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,963|| align=right|0,125|| align=right|9,28|| align=right|5,099||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136542)||3089 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,599|| align=right|0,205|| align=right|13,91|| align=right|4,189||MBA||25. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136543)||3111 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,980|| align=right|0,107|| align=right|9,35|| align=right|5,144||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136544)||4773 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,772|| align=right|0,074|| align=right|1,05|| align=right|4,615||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136545)||5552 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,606|| align=right|0,198|| align=right|7,97|| align=right|4,207||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136546)||6208 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,458|| align=right|0,153|| align=right|14,35|| align=right|3,853||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136547)||6297 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,609|| align=right|0,048|| align=right|14,97|| align=right|4,214||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136548)||6329 P-L|| align=right|15,3|| align=right|3,214|| align=right|0,126|| align=right|5,68|| align=right|5,762||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136549)||6702 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,322|| align=right|0,167|| align=right|7,43|| align=right|3,538||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136550)||6747 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,610|| align=right|0,242|| align=right|16,60|| align=right|4,215||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136551)||6864 P-L|| align=right|17,2|| align=right|2,332|| align=right|0,105|| align=right|3,20|| align=right|3,560||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136552)||1047 T-2|| align=right|15,2|| align=right|3,147|| align=right|0,205|| align=right|9,73|| align=right|5,582||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136553)||1445 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,159|| align=right|0,159|| align=right|11,98|| align=right|5,614||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136554)||2062 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,575|| align=right|0,242|| align=right|4,55|| align=right|4,131||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136555)||2254 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,568|| align=right|0,154|| align=right|12,87|| align=right|4,114||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136556)||3299 T-2|| align=right|16,8|| align=right|2,212|| align=right|0,136|| align=right|3,14|| align=right|3,289||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136557)||5214 T-2|| align=right|12,8|| align=right|5,187|| align=right|0,063|| align=right|9,98|| align=right|11,82||JUT||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136558)||5429 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,115|| align=right|0,149|| align=right|17,19|| align=right|5,498||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136559)||1035 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,205|| align=right|0,074|| align=right|7,36|| align=right|3,273||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136560)||1109 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,054|| align=right|6,17|| align=right|3,700||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136561)||1304 T-3|| align=right|14,6|| align=right|3,239|| align=right|0,172|| align=right|7,77|| align=right|5,829||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136562)||2609 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,890|| align=right|0,188|| align=right|7,51|| align=right|4,913||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(136563)||3288 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,595|| align=right|0,187|| align=right|4,21|| align=right|4,180||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek